Georg Nöldeke ist der Name von

* Georg Nöldeke (Nationalökonom) (* 1964), deutscher Nationalökonom 
 Georg Friedrich Nöldeke (1765–1839), deutscher Theologe und Schriftsteller
 Georg Justus Friedrich Nöldeke (1768–1843), deutscher Arzt und Schriftsteller